

Cinema
The Kiss – cortometraggio muto del 1896
The Kiss – cortometraggio del 1899 diretto da Cecil M. Hepworth
The Kiss – cortometraggio muto del 1900, remake di quello del 1896
The Kiss – cortometraggio muto del 1913 diretto da Wallace Reid
The Kiss – cortometraggio muto del 1914 diretto da Ulysses Davis
The Kiss – cortometraggio muto del 1915 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
The Kiss – cortometraggio muto del 1916 diretto da Dell Henderson
The Kiss – film del 1921 diretto da Jack Conway
The Kiss – titolo originale del film del 1929 Il bacio
The Kiss – film del 1958 diretto da Everett Chambers
The Kiss – titolo originale del film del 1988 Il bacio del terrore
The Kiss – film del 1998 diretto da Alan Lovell
The Kiss – film del 2003

Pagine correlate
Kiss